Sainte-Florence, municipalité canadienne du Québec dans La Matapédia
 Sainte-Florence, commune française de la Gironde
 Sainte-Florence, ancienne commune française de la Vendée

Homonymie de toponyme